

Nederlandse personen
 Baud (geslacht)
 Jean Chrétien Baud (1789-1859), staatsman
 Guillaume Louis Baud (1801-1891), politicus
 Jean Chrétien Baud (1853-1918), jurist
 Elisabeth Couperus-Baud (1867-1960), letterkundige en echtgenote van Louis Couperus
 Michiel Baud (1952), historicus

Overige
 Auguste Baud-Bovy (1848-1899), Zwitsers kunstschilder
 Baud (telecommunicatie), is een eenheid
 Baud (Morbihan), is een gemeente
 Kanton Baud, is een kanton